Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Stéphane Bohli e Roman Valent 6-3, 7-5.

Teste di serie

 James Auckland /  Daniel Kiernan (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (Campioni)

 Juan-Pablo Guzman /  Damián Patriarca (semifinali)
 Jan Frode Andersen /  Amir Hadad (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 2005